Ге́ркан () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Геркан, Армин фон (1884—1969) — немецкий археолог.
 Геркан, Майнхард фон (1935—2022) — немецкий архитектор.
 Геркан, Манон фон (род. 1972) — немецкая фотомодель и дизайнер украшений, дочь Майнхарда фон Геркана.
 Геркан, Флоранс фон (род. 1960) — немецкий дизайнер костюмов, дочь Майнхарда фон Геркана.